Kobyłki – nazwa toponimów w Polsce i Rosji

Polska 
 Kobyłki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Ludwin 
 Kobyłki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Kobyłki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica

Rosja 
 Kobyłki – wieś w obwodzie kurskim 

Zobacz też Kobyłki-Kolonia